Альфа Этники 1994/1995 () — 59-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1994/1995
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1994 году
Спорт в Греции в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995